Арасели (Арли) Ховер () е испанска актриса и танцьорка.

Филмография 
 Tango (1994)
 The Ballad of Johnny-Jane (1995)
 Women: Stories of Passion (1997; телевизионен)
 Блейд (1998)
 Players (1998; телевизионен)
 Maria & Jose (2000)
 Everything Put Together (2000)
 The Young Unknowns (2000)
 Four Dogs Playing Poker (2000)
 Fish in a Barrel (2001)
 Imposter (2002)
 Vampires: Los Muertos (2002)
 April's Shower (2003)
 Dragnet (2003; телевизионен)
 L'Empire des loups (2005)
 Madame Irma (2006)
 L'Enfant d'une autre,  (2006; телевизионен)
 Les Deux mondes (2007)
 Little Ashes (2007)

Външни препратки 
 

Испански актьори и актриси